Flere steder i Danmark er benævnt Broløkke:

 Broløkke (Magleby Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en hovedgård i Magleby Sogn, Langeland Kommune
 Broløkke (Viby Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en hovedgård i Viby Sogn, Kerteminde Kommune